Il doppio del torneo di tennis Knoxville Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mardy Fish e Jeff Morrison che hanno battuto in finale Brandon Coupe e Kelly Gullett 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Scott Humphries /  Chris Woodruff (primo turno)
 Stephen Huss /  Paul Rosner (semifinali)

 Jeff Coetzee /  Tuomas Ketola (quarti di finale)
 Mardy Fish /  Jeff Morrison (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Knoxville Challenger 2001